Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa
Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto
Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Desambiguações de organizações